Наука и техника:

 Наука и техника — советский популярный научно-технический журнал, издавался в Петрограде (Ленинграде) областным издательством в 1922—1941 годах.
 Наука и техника — советский популярный научно-технический иллюстрированный журнал, издавался в Риге в 1960—1990 годах (с 1990 года — «Наука и мы»).
 Наука и техника — ежемесячный научно-популярный историко-технический иллюстрированный журнал широкого профиля. Основан в 2006 году в Харькове, с 2007 года выходит также в России.
 Наука и техника — международный рецензируемый научно-технический журнал Белорусского национального технического университета, Минск, .
 Наука и техника — издательство в Минске.
 Наука и техника — издательство в Санкт-Петербурге.
 Наука и техника — советский периодический киножурнал, выходил в период 1931—1995 годов.

Примечания